Slovo příklep má více významů:

Příklep (hudba) – způsob tvoření nebo vázání tónů
Příklep (právo) – způsob přechodu vlastnictví
Příklep (vrtání) – vibrační mechanismus vrtaček používaný při vrtání například do zdiva

Externí odkazy